Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Squirtle, Wartortle i Blastoise.

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 
 

Pokémon de tipus aigua